Příjmení Ovčáček nosí více osobností:

 Eduard Ovčáček (1933–2022) – český vizuální básník, všestranný výtvarný umělec, kurátor a vysokoškolský pedagog
 Jiří Ovčáček (* 1979) – český novinář a tiskový mluvčí prezidenta Zemana

Externí odkazy